La temporada 1973-1974 de la lliga de futbol espanyola va acabar amb el FC Barcelona com a campió amb 50 punts i una diferència de huit punts amb el segon, l'Atlètic de Madrid.

Equips participants

Classificació general

Resultats

Resultats finals 
 Lliga de Campions: FC Barcelona
 Recopa d'Europa: Reial Madrid
 Copa de la UEFA: Atlètic de Madrid, Real Sociedad, Reial Saragossa
 Descensos: Real Oviedo, Racing de Santander i CE Castelló
 Ascensos: Betis, Hèrcules CF i UD Salamanca

Màxims golejadors

Porter menys golejat

Notes

Referències 

1973
Lliga de futbol espanyola
Lliga de futbol espanyola